Bereich steht für:

 Gebiet, ein zusammenhängendes Areal der Erdoberfläche
 Bereich (Weinbau), ein definiertes Gebiet innerhalb eines Weinanbaugebietes
 Fachbereich, Wissens- oder Kompetenzbereich, siehe Fachgebiet
 Definitionsbereich in der Mengenlehre, siehe Definitionsmenge

Siehe auch:
 Wertebereich